Траве́я (, ) — в средневековой архитектуре стран Западной Европы — один пролёт, структурная секция внутреннего пространства храма. В постройках романского стиля, восходящего к композиции раннехристианских базилик, травея, как правило, ограничена четырьмя столбами, на которые опираются пяты арок главного и двух боковых нефов. В эту систему включаются и стены боковых нефов, принимающих на себя бóльшую часть нагрузки перекрытия. В развитой системе перекрытий храмов готического стиля на один пролёт главного нефа, перекрытого крестовым сводом, приходятся по два боковых, поскольку боковые нефы делали вдвое уже основного. Каждую травею, квадратную в плане, ограничивают четыре угловых опоры, а рёбра — нервюры — крестовых сводов оказываются параллельными. Большие диагональные арки, в отличие от стрельчатых боковых, или щёковых, остаются полуциркульными и называются ожива. Кроме того боковой распор арок передаётся на аркбутаны и контрфорсы, находящиеся снаружи и отстоящие от боковых стен. Это придаёт наибольшую устойчивость всей постройке. Такую конструкцию называют «связанной системой». Особый ритм внутреннего пространства храма создаётся мерным шагом центральных и боковых столпов и аркад. При уравнивании высоты всех трёх нефов и  наличии больших витражных окон в  освобождённых от нагрузки  стенах  внутреннее пространство храма воспринимается светлым и просторным. Такой тип храма принято называть зальным.

Примечания

Литература 
 
 
 Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. — К.: Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва, 2002. — 472 с. ISBN 966-96284-0-7
 Christoph Höcker Metzler Lexikon antiker Architektur. 2. Aufl. Metzler, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-476-02294-3. S. 138f

Устройство христианского храма
Храмовая архитектура
Архитектурные элементы